Bollerbach ist ein Gewässername:

 Bollerbach (Kohlbach), linker Zufluss des Kohlbachs (zum Helmbach) am Lambrechter Naturfreundehaus an der Exklave Edenkobener Stadtwald der Stadt Edenkoben, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Bollerbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Bollerbach (Werre), linker Zufluss der Werre bei Bollerbruch, Stadtteil Pivitsheide V. H., Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bollerbach (Weser), linker Zufluss der Weser in Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bollbach
 Bonnerbach